

Brasil 
 Valparaíso (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Rio Valparaíso — rio do estado do Acre
 Valparaíso de Goiás — município do estado de Goiás
 Valparaíso (Petrópolis) — bairro em Petrópolis, Rio de Janeiro

Chile 
 Valparaíso (Chile) — cidade da República do Chile
 Valparaíso (região) — região do Chile

Colômbia 
 Valparaíso (Antioquia) — cidade do departamento de Antioquia
 Valparaíso (Caquetá) — cidade do departamento de Caquetá

Estados Unidos 
 Valparaiso (Indiana) — cidade do estado de Indiana
 Valparaiso (Flórida) — cidade do estado da Flórida

México 
Valparaíso (Zacatecas) — cidade do México

Desambiguações de topônimos